Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Maurice en référence à saint Maurice d'Agaune :
 la basilique Saint-Maurice d’Épinal en France ;
 la basilique Saint-Maurice d’Imperia en Italie.

On trouve aussi, nommée d'après l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare :
 la basilique Saints-Maurice-et-Lazare à Turin en Italie.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Maurice